Andalusia kan avse:

 Andalusien – en region i södra Spanien
 Andalusia, Alabama – en stad i Alabama, USA